Dorfkirche Zootzen ist der Name folgender Kirchen im Land Brandenburg:

 Dorfkirche Zootzen (Fürstenberg/Havel) in Zootzen (Fürstenberg/Havel), Ortsteil der Stadt Fürstenberg/Havel, Landkreis Oberhavel
 Dorfkirche Zootzen (Wittstock/Dosse) in Zootzen (Wittstock/Dosse), Ortsteil der Stadt Wittstock/Dosse, Landkreis Ostprignitz-Ruppin